Rhoades peut faire référence à : 
 Jason Rhoades (1965-2006), plasticien contemporain américain ;
 John Rhoades (fl. 1674-1676), marchand de la Nouvelle-Angleterre ;
 Lana Rhoades (1996-), actrice pornographique américaine ;
 Robert Ben Rhoades (1945-), tueur en série américain.

Voir aussi 
 Jackson Rhoads 
 Randy Rhoads